Arpino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Arpino, Lazio, Provincia di Frosinone, 
 Arpino, Napoli, ort, Kampanien, Provincia di Napoli, 

Robotskapade Italienförgreningar